Дворище може да се отнася за:

 Дворище, село в област Кюстендил, България;
 Дворище, село в област Стара Загора, България;
 Дворище, село в община Берово, Северна Македония;
 Дворище, село в община Градско, Северна Македония;
 Дворище, село в община Голубац, Сърбия;
 Дворище, село в община Деспотовац, Сърбия;
 Дворище, село в община Шабац, Сърбия.